Aufladung bezeichnet:

 bei Verbrennungsmotoren verschiedene Maßnahmen zur Leistungserhöhung, siehe Motoraufladung
 die Zufuhr elektrischer Ladung zu einem isolierten Körper, siehe Elektrostatische Aufladung